Das Mixed der Wimbledon Championships 1993 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Larisa Neiland und Cyril Suk. 

Das Finale bestritten Manon Bollegraf und Tom Nijssen gegen Martina Navratilova und Mark Woodforde, welches Navrátilová und Woodforde in 2 Sätzen gewannen. Für Navrátilová war es der zweite Mixed-Titel bei den Championships, während es für Woodforde der Premierenerfolg war. Insgesamt trug sich Navrátilová zum 18. Mal in die Siegerlisten von Wimbledon ein. Woodforde gewann in diesem Jahr zusammen mit Todd Woodbridge auch das Doppel und verbuchte damit seine ersten beiden Titel in Wimbledon.

Für Navrátilová war es der sechste Grand-Slam-Titel im Mixed und der 55. insgesamt. Für Woodforde war es der vierte Mixed-Erfolg und der siebente insgesamt bei Grand-Slam-Turnieren.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 499 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)

Mixed
1993